

Musique

Chanson 

 , chanson d'Adrian Gurvitz présente sur l'album Classic sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album MKTO sorti le .

Album 

 , album d'Eric B. and Rakim sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de Rah Digga sorti le  ;
 , album de Joe McElderry sorti le  ;
 , album de Terri Clark sorti le .

Transports 

 Classic, modèle d'autobus urbain ;
 Chevrolet Classic, modèle de Chevrolet ;

Autres 

 Classic Football Club est un club de football sud-africain
 Classic est un logiciel informatique de Apple
 Classic est un tournoi de snooker professionnel.
 Classic International Cruises est une compagnie maritime qui opérait cinq navires jusqu'à sa disparition en

Voir aussi